Das OTB International Tennis Open 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Schenectady. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 23. bis 29. August 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Schenectady